Алексе́й Саве́льев: Савельев, Алексей Витальевич (род. 1977) — российский футболист.
 Савельев, Алексей Иванович (1883—1923) — российский и советский фотограф.
 Савельев, Алексей (род. 1999) — латвийский футболист.